Orle bzw. Orlé steht für:

 Orle (Radowo Małe), Dorf in der Gmina Radowo Małe, Powiat Łobeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Orle, Dorf in der Gmina Gruta, Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Orle, Ort in der Gmina Liniewo, Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Orle (Kroatien), Dorf in der Gespanschaft Zagreb, Kroatien
 Orle (Škofljica), Ortsteil der Gemeinde Škofljica, Region Dolenjska, Slowenien
 Orlé (Asturien), Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Asturien, Spanien

Siehe auch:
 Orle-Hütte
 Orlen